Арнаско () — коммуна в Италии, располагается в регионе Лигурия, в провинции Савона.

Население составляет 586 человек (2008 г.), плотность населения составляет 98 чел./км². Занимает площадь 6 км². Почтовый индекс — 17032. Телефонный код — 0182.

В коммуне 15 августа особо празднуется Успение Пресвятой Богородицы.

Демография 
Динамика населения:

Города-побратимы 
  Брэдинг, Великобритания 
  Рио-Кауто, Куба

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: https://web.archive.org/web/20101222132129/http://comunearnasco.net/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики